Happach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Happach (Bibertal), Dorf der Gemeinde Bibertal, Landkreis Günzburg, Bayern
 Happach (Eitorf), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Happach (Erdweg), Einöde der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern
 Happach (Häg-Ehrsberg), Dorf der Gemeinde Häg-Ehrsberg, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Happach (Maierhöfen), Dorf der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Happach (Oberwolfach), Hof der Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Happach (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Happach (Wolfach) oder Hapbach, Weiler der Stadt Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Happacher Bach, rechter Zufluss des Malzhagener Bachs (zur Bröl) zwischen Drinsahl und Bruch (Nümbrecht), Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Happach ist ein Familienname:
 Anna Happach (1892–1963), deutsche Malerin und Textilkünstlerin
 Christel Happach-Kasan (* 1950), deutsche Politikerin (FDP)
 Erich Happach (* 1938), deutscher Konteradmiral

Siehe auch:
 Habach
 Habbach
 Hapbach
 Heppach